Hitzel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hitzel (1912–1994), deutscher Architekt und Regierungsbaudirektor
 Julius Hitzel (1877–1934), deutscher Architekt und Erzbischöflicher Baurat